Ши́беник — людина, що висить на шибениці, або той, хто заслуговує шибениці, негідник. У переносному значенні — бешкетник, халамидник, шибайголова.
 Шибеник — місто в Хорватії, порт на Адріатичному морі.
 «Шибеник» — хорватський футбольний клуб найвищого дивізіону.

Примітки